Helena Suková e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma solo Woodbridge ha partecipato in coppia con Jana Novotná.

Novotná e Woodbridge hanno perso in finale 6–2, 6–4 contro Elna Reinach e Patrick Galbraith.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Todd Woodbridge (finale)
 Meredith McGrath /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Cyril Suk (semifinali)
 Larisa Neiland /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)

 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (primo turno) 
 Lisa Raymond /  Rick Leach (primo turno) 
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (primo turno) 
 Elna Reinach /  Patrick Galbraith (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1994
ATP Tour 1994